

Astronomia 
 N5 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 N5 – codice vettore IATA di Kyrgyz International Airlines e Skagway Air Service

Informatica 
 N5 – nome in codice per la console Wii (da Nintendo 5)

Strade 
 N5 – strada nazionale belga Bruxelles-Philippeville
 N5 – strada nazionale irlandese Longford-Westport
 N-5 National Highway – autostrada pakistana Karachi-Torkham
 N5 – strada nazionale sudafricana Winburg—Harrismith